Dies ist eine Liste der Städte in Kenia.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Kenia ist Nairobi mit einer Einwohnerzahl von 3.639.581 (Stand 1. Januar 2005). Damit konzentriert sich rund zehn Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

In der folgenden Tabelle sind die Städte über 50.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) von 1969, 1979, 1989 und 1999, 2009 und 2019 (jeweils 24. August), sowie die übergeordnete Verwaltungseinheit (County), zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Nairobi und Mombasa bildet jeweils einen eigenen County. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
 Liste der größten Städte Afrikas
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Central Bureau of Statistics
 Mongabay - Aktuelle Einwohnerzahlen der Städte Kenias
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Kenias

!
Kenia